El término La Haine («El odio» en francés) puede referirse a:

 La haine (drama) (1874), drama en cinco actos y ocho cuadros de Victorien Sardou, con música incidental de Jacques Offenbach;
 El odio (1995), película francesa dirigida por Mathieu Kassovitz;
 La Haine (sitio de Internet), portal de Internet de contrainformación de España.